Гребнев (Гребнева) — русская фамилия.

Известные носители:
 Гребнев, Александр Сергеевич (род. 1947) — советский футболист.
 
 Гребнев, Андрей Феоктистович (1912—1973) — советский военный деятель, генерал-майор. Герой Советского Союза.
 Гребнев, Антон Владимирович (род. 1984) — российский футболист.
 Гребнев, Валентин Михайлович (род. 1927) — первый секретарь Лужского горкома КПСС в Ленинградской области, Герой Социалистического Труда (1981).
 
 Гребнев, Григорий Никитич (Грибоносов; 1902—1960) — советский писатель и журналист, репортёр.
 Гребнев, Иван Алексеевич (1903—1959) — марийский советский партийный и государственный деятель, председатель Верховного Совета Марийской АССР.
 Гребнев, Лука Арефьевич (1867—1932) — русский иконописец, издатель, старообрядец, духовный писатель.
 Гребнев, Максим Алексеевич (род. 2002) — российский игрок в настольный теннис.
 Гребнев, Наум Исаевич (Рамбах; 1921—1988) — советский поэт и переводчик.
 
 Гребнев, Олег Геннадьевич (род. 1968) — советский и российский гандболист.
 Гребнев, Павел Степанович (1919—1944) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Гребнево